Торна́до () — смерч, . Многозначное слово, может иметь следующие значения:

Военная техника 
 «Торнадо» — семейство российских модернизированных реактивных систем залпового огня:
 «Торнадо-Г» — российская реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО 9К51 «Град»;
 «Торнадо-С» — российская реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО 9К58 «Смерч».
 «Торнадо-У» — серия грузовых автомобилей повышенной грузоподъемности с колёсной формулой 6х6.
 «Торнадо» — ракетно-артиллерийские многоцелевые корабли класса «река-море» проекта 21632.
 Tornado — истребитель-бомбардировщик совместной разработки Великобритании, Германии и Италии.
 North American B-45 Tornado — американский бомбардировщик.

Спорт 
 Торнадо — гоночный двухместный катамаран-монотип олимпийского класса.
 «Торнадо» — мини-футбольный клуб из Кишинёва (Молдавия).
 «Торнадо» — женский хоккейный клуб из Дмитрова Московской области.
 «Торнадо» — женский футбольный клуб из Киева (Украина).

Искусство 
 Торнадо (фильм, 1995)
 «Торнадо» () — художественный фильм режиссёра Элайна Якубовича в жанре детектива (Канада, 2004).
 Торнадо (фестиваль) — российский рок-фестиваль.

Разное 
 Торнадо-М — российское морское пассажирское судно на подводных крыльях проекта 23170.
 «Торнадо» — подразделение МВД Украины, получившее известность в связи с его преступлениями во время войны в Донбассе.
 LNER Peppercorn Class A1 60163 Tornado — английский паровоз.
 Tornado — расширяемый, не блокирующий веб-сервер и фреймворк, написанный на языке Python.

См. также